Vijfheerenlanden (gemeente)
Vijfheerenlanden (streek)
Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden een waterschap
Vijfheerenlands een dialect
Vijfherenlanden (straat), een straat in Lelystad